ODF est un sigle :
 de Open Document Format, voir OpenDocument
 de orientation distribution function, fonction de distribution des orientations, voir Texture (cristallographie)
 de orthopédie dento-faciale également appelée orthodontie
 de  osteoclast differentiation factor, l'autre nom de la protéine RANKL